Logan é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:
Condado de Logan (Arkansas)
Condado de Logan (Colorado)
Condado de Logan (Dakota do Norte)
Condado de Logan (Idaho) (1889-1895)
Condado de Logan (Illinois)
Condado de Logan (Kansas)
Condado de Logan (Kentucky)
Condado de Logan (Nebraska)
Condado de Logan (Ohio)
Condado de Logan (Oklahoma)
Condado de Logan (Virgínia Ocidental)

Desambiguações de topônimos